Далер Хонов, или Далер Хонзода (; настоящее имя — Хонов Далер Хусниддинович, ; род. 1 апреля 1989 года) — узбекистанский певец.

Жизнь и творчество 
Далер родился 1 апреля 1989 года в Таджикистане. В 1993 году переехал в Узбекистан, в Самарканд. В 1996 году пошёл в среднюю школу № 1. С 2004 года стал самостоятельно изучать музыку. В 2005 году поступил в академический лицей при Самаркандском государственном университете. В 2006 году начал самостоятельно осваивать гитару и фортепиано. На сегодняшний день владеет ими профессионально. Юный певец в 2009 году открыл собственную домашнюю студию, изучал студийную деятельность, начал самостоятельно писать текста и музыку. 5 августа 2011 года подписал контракт со студией «Pan Terra» и стал солистом группы «Сахро». В том же 2011 году получил номинацию «Открытие года» на премии «M&TVA awards». В 2012 году принял участие в акции «Мы — одна команда, мы — одна семья» и выступил с гастролями по всей Республике Узбекистан. В том же 2012 году выиграл грант на создание видеоклипов в церемонии награждения «M&TVA awards». В 2013 году был членом комиссии жюри в телевизионном музыкальном конкурсе «Zo’r Zo’r Star». В этом же(2013) году принял участие в мероприятии «День Узбекской культуры» в Москве и Лондоне. После того, как срок контракта с «Pan Terra» истек, он покинул группу «Сахро» и начал работать сольно. В 2014 году выступал с концертной программой в Каракалпакской Республике.

Награды 
 «M&TVA-2011» «Открытие года» (2011)
 «M&TVA-2012» «получил грант на съемку видеоклипа» (2012)

Синглы 
 «Без меня»
 «Одинок»
 «Сахроингман»
 «Time is gone»
 «Саломалейкум»
 «Crazy for you»
 «Бегу»
 «Сенсиз»
 «Сказка»
 «Angel»
 «Ayyor yorim»
 «Эслеме» (на каракалпакском языке)
 «Эслама»
 «Help me»
 «Мария»
 «Я с тобой»
 «Ёд кардам»
 «Любовь восточная»
 «Вспоминай»
 «Дардларим айтай»(на узбекском языке)
 «Туро мехом дидан»(на таджикском языке)
 «Я прошу»
 «Лето»
 «Мама Узбекистан»
 «Новый год»
 «Ishq»(на таджикском языке)

Видеография

Примечания

Ссылки 
 Официальный веб сайт
 Официалный канал в Телеграме
 Официальная страница в фейсбуке
 Официальная страница в инстаграме
 Группа «Сахро»: о выступлении, конкурсанте и новом звучании
 Daler Xonzoda интервью и примера песни Любовь восточная

Певцы и певицы Узбекистана
Музыканты Узбекистана
Музыканты Таджикистана